Marco Gozzi ist der Name folgender Personen:

* Marco Gozzi (Maler) (1759–1839), italienischer Landschaftsmaler
 Marco Gozzi (Musikwissenschaftler) (* 1960), italienischer Musikwissenschaftler